Индивидуальная гонка на время с раздельным стартом у мужчин в категории элита на чемпионате мира по шоссейным велогонкам 2010 года прошла 30 сентября в австралийском городе Джелонге.

Швейцарский велогонщик Фабиан Канчеллара защитил свой титул лучшего раздельщика в мире и стал первым в истории велоспорта четырёхкратным чемпионом мира, обойдя своих ближайших конкурентов — серебряного призёра британца Дэвида Миллара и бронзового призёра Тони Мартина из Германии — более чем на минуту. Представители Австралии — Ричи Порт и трёхкратный чемпион мира в гонках с раздельным стартом Майкл Роджерс — заняли четвёртое и пятое места.

Маршрут 

Маршрут индивидуальной гонки у мужской элиты состоял из 2-х кругов общей протяженностью 45.8 км, расположенных в Гилонге. Рельеф гонки был достаточно неровный и включал в себя по два коротких крутых подъёма на каждом круге.

Результаты 

DNS — не стартовал.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 

2010 год в велоспорте